Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2023 будет проводиться в городе Каннын (Республика Корея) на арене Gangneung Curling Centre c 22 по 29 апреля 2023 года. Турнир будет проходить в 15-й раз.

В чемпионате будут принимать участие 20 команд.

Федерация кёрлинга России и Белорусская ассоциация кёрлинга были исключены из числа имеющих право на участие в турнире стран по политическим причинам.

Официальный хештег чемпионата: #WMDCC2023 .

Одновременно в том же городе, но на другой арене, будет проходить Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2023.

Квалификация

Формат турнира

Составы команд

Групповой этап

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2023

2023
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2023 году
Международные спортивные соревнования в Канныне
Апрель 2023 года
Кёрлинг